Nachlauf, auch Nachlaufen steht für

 Nachlauf (Lenkung), den Abstand des Spurpunkts vom Radaufstandspunkt in einer Ansicht seitlich auf das Rad
 Nachlauf (Steuerung), die Zeit, die eine Anlage oder Maschine benötigt, bis sie nach dem Abschalten zum Stillstand kommt
 Nachlauf (Güterverkehr), in der Logistik die nach dem eigentlichen Transport folgende Auslieferung an die Endkunden
 Nachlauf (Destillation), einen Teil des Destillats, das bei der Spirituosenherstellung entsteht
 Nachlaufströmung hinter einem umströmten Hindernis

Siehe auch:
 Fangen (Spiel), Nachlaufen, ein Kinderspiel mit vielen Varianten